Immunodeficiència: incapacitat de desenvolupar una resposta immunològica adequada davant la presència d'un antigen estrany
 Immunosupressió: estat d'immunodeficiència provocat pel tractament d'algunes malalties

Referències